Вильяверде-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 41 км². Население 7447 человек (на 2010 год). Расстояние 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villaverde del Río

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи